onderhandelingexperts van SWAT: Crisis Negotiation Team
Spaanse vakbond: Confederación Nacional del Trabajo
een commentaarreeks op het Nieuwe Testament: Commentaar Nieuwe Testament
Kerncentrale Tihange
Central Nuclear de Trillo, een Spaanse kerncentrale